Ženská dvouhra Copa Colsanitas 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do singlové soutěže bogotského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Irina Falconiová, kterou v úvodním kole vyřadila Slovinka z poloviny druhé světové stovky Dalila Jakupovićová.

Vítězkou se stala 36letá nenasazená Italka Francesca Schiavoneová, startující na divokou kartu, jež ve finále zdolala španělskou turnajovou čtyřku a šampionku z roku 2012 Laru Arruabarrenovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. V probíhající sezóně, pro Italku poslední v kariéře, si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Schiavoneová figurující na 168. příčce žebříčku tak finálovou výhrou dosáhla na 600. vítězný zápas dvouhry na okruhu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2017
Sport v Kolumbii v roce 2017